

Бочковиці — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Бочковиці — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства